Родио́нова — женская форма русской фамилии . 
 Известные носители 
 
 Родионова, Анастасия Ивановна (род. 1982) — российская и австралийская теннисистка.
 Родионова (Берендеева), Анастасия Юрьевна (род. 1986) — российская футболистка.
 
 Родионова, Арина Ивановна (род. 1989) — российская и австралийская теннисистка.
 Родионова, Вера Михайловна (род. 1932) — советский и российский учёный, доктор экономических наук.
 Родионова, Екатерина Ивановна (1904—1972) — советская трактористка, Герой Социалистического Труда.
 Родионова, Инга Сергеевна (род. 1980) — азербайджанская фигуристка-парница.
 Родионова, Наталья Валерьевна (род. 1974) — российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 
 Родионова, Ольга Геннадиевна (род. 1974) — российская, хорватская актриса, телеведущая и фотомодель.
 
 Родионова, Юлия Сергеевна (род. 1990) — казахстанская фристайлистка. См. также 
 Арина Родионова (в быту — Родионовна) — няня А. С. Пушкина.
 Радионова